Prinsestraat (Cadzand)
Prinsestraat (Den Haag)
Prinsestraat (Enschede)
Prinsestraat (Rozenburg)
Prinsestraat (Zoetermeer)